Лате́нтность (от  «как бы внутри тебя, то что хочешь скрыть»):
 свойство объектов или процессов находиться в скрытом состоянии, не проявляя себя явным образом;
 задержка между стимулом и реакцией:
 в компьютерных и сетевых технологиях латентность — задержка или ожидание, которая увеличивает реальное время отклика по сравнению с ожидаемым;
 в компьютерных сетях показывает, сколько времени требуется пакету данных для прохождения от одной намеченной точки сети к другой;
 применительно к сетевым коммутаторам — время прохождения пакета через коммутатор;
 латентность (характеристика оперативной памяти) — время (в тактах) выполнения команды процессора или ожидания доставки данных из памяти; может быть уменьшена применением технологий упреждающего чтения и многопоточности.

См. также 
 Латентная гомосексуальность
 Латентная тепловая энергия
 Латентно-семантический анализ

Примечания